Santuario di Santa Maria del Monte – santuario di Acquaformosa
 Santuario di Santa Maria del Monte – santuario di Caldarola
 Santuario di Santa Maria del Monte – santuario di Varese, quindicesima cappella del Sacro Monte di Varese